Чемпионат Европы по водному поло 1989 — 19-й Чемпионат Европы по водному поло проходил с 13 по 20 августа 1989 года в городе Бонн (ФРГ).

Формат турнира

Первый групповой раунд

Группа А

Группа В

Группа С

Группа D

Второй групповой раунд

Группа Е

Группа F

Плей-офф

13-16 место

Матч за 11 место

Матч за 9 место

Матч за 7 место

Матч за 5 место

1/2 финала

Матч за 3 место

Финал

Итоговое положение

См. также 
 Чемпионат Европы по водному поло среди женщин 1989

Ссылки 
 
 

Международные соревнования по водному поло в Германии
1989
1989 год в водном поло
Чемпионаты Европы в 1989 году
Август 1989 года
Чемпионаты Европы в ФРГ
Международные спортивные соревнования в Бонне
Спорт в Германии в 1989 году